Amálie Württemberská (28. června 1799 – 28. listopadu 1848) byla sasko-altenburskou vévodkyní a předkem prince Philipa, vévody z Edinburghu, královny Sofie Řecké a pěti řeckých králů.

Narodila se jako dcera Ludvíka Württemberského a Henrietty Nasavsko-Weilburské.

Manželství a potomci 
Amálie se 24. dubna 1817 v Kirchheimu unter Teck provdala za Josefa Sasko-Altenburského. Měli spolu šest dcer:

 1. Marie Sasko-Altenburská (14. 4. 1818 Hildburghausen – 9. 1. 1907 Gmunden)
 ⚭ 1843 Jiří V. Hannoverský (27. 5. 1819 Berlín – 12. 6. 1878 Paříž), vévoda z Cumberlandu a Teviotdale, poslední hannoverský král v letech 1851–1866
 2. Pavlína Sasko-Altenburská (24. 11. 1819 Kirchheim unter Teck – 11. 1. 1825 Hildburghausen)
 3. Tereza Sasko-Altenburská (9. 10. 1823 Hildburghausen – 3. 4. 1915 Altenburg), svobodná a bezdětná
 4. Alžběta Sasko-Altenburská (26. 3. 1826 Hildburghausen – 2. 2. 1896 Oldenburg)
 ⚭ 1852 Petr II. Oldenburský (8. 7. 1827 Oldenburg – 13. 6. 1900 Rastede), velkovévoda oldenburký od roku 1853 až do své smrti
 5. Alexandra Sasko-Altenburská (8. 7. 1830 Altenburg – 6. 7. 1911 Petrohrad), po přestoupení k pravoslaví přijala jméno Alexandra Josifovna
 ⚭ 1848 Konstantin Nikolajevič Ruský (21. 9. 1827 Petrohrad – 25. 1. 1892 Pavlovsk), ruský velkoníže, generál admirál, velitel ruského válečného námořnictva a namiestnik v Polském království
 6. Luisa Sasko-Altenburská (4. 6. 1832 Altenburg – 29. 8. 1833 Hummelshain)

Amálie zemřela 28. listopadu 1848 v Altenburgu. Její manžel se o dva dny později rozhodl abdikovat ve prospěch svého bratra Jiřího. Josef zemřel v roce 1868 v Altenburgu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 28. června
Narození v roce 1799
Úmrtí 28. listopadu
Úmrtí v roce 1848
Úmrtí v Altenburgu
Württemberkové
Ženy